Kovács József
 Kovács József (1785–1841) teológus, tanár, szentszéki ülnök
 Kovács József (1807–1888) református lelkész, gyümölcskertész
 Kovács József (1832–1897) sebész, egyetemi tanár
 Kovács József (1836–1876) református lelkész
 Kovács József (1849–1920) Debrecen 1903–1914 közötti polgármestere
 Kovács József (1890–1975) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács József (1898–1958) politikus, országgyűlési képviselő
 Kovács József (1902–?) labdarúgó-játékvezető, MÁV igazgató
 Kovács József II (?) hajtó, az örökranglista 3. helyezettje, 1655 győzelemmel 
 Kovács József (1911–1990) Európa-bajnok atléta, gátfutó, rövidtávfutó
 Kovács József (1912–1983) Kossuth-díjas pedagógus, oktatáspolitikus, diplomata
 Kovács József (1919–1984) romániai magyar történész, egyetemi tanár
 Kovács József (1921–2003) román válogatott labdarúgó
 Kovács József (1922–2004) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Kovács József (1923–2001) labdarúgó, edző
 Kovács József (1923–1994) színész
 Kovács József (1926–1958) főkönyvelő, az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúja
 Kovács József (1926–1987) olimpiai ezüstérmes atléta, közép- és hosszútávfutó
 Kovács József A  Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója (1952–1953)
 Kovács József (1929–1991) birkózó, 1952-ben olimpiai résztvevő
 Kovács József (1932) építészmérnök, a Szolnokterv egykori igazgatója
 Kovács József (1937) kosárlabdázó, edző
 Kovács József (1944) ejtőernyős sportoló
 Kovács József (1946–2010) táncdal- és operaénekes, zenei menedzser
 Kovács József (1949) olimpiai ezüstérmes labdarúgó
 Kovács József (1950) síelő, edző, 1977-ben az év síelője
 Kovács József (1951) orvos, belgyógyász, politikus
 Kovács József (1952) magyar bajnok labdarúgó
 Kovács József (1956) síelő, sílövő
 Kovács József (1957) súlyemelő
 Kovács József (1963) altábornagy, KNBSZ főigazgató, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára
 Kovács József (1966) válogatott labdarúgó
 Kovács József Állami Díjas építészmérnök
 Kovács József csillagász

Kováts József
 Kováts József (1732–1795) fizikus, főiskolai tanár
 Kováts József (1768–1848) apátkanonok és nagyprépost
 Kováts József (1780–1809) református lelkész, költő
 Kováts József (1815–1869) teológus, kalocsai apát-kanonok
 Kováts József (1906–1937) romániai magyar író, kritikus

hasonló nevűek
 D. Kovács József (1911–1980) színész
 Háló Kováts József (1761–1830) református lelkész
 Kovács Bernardin József (1876–1928) minorita szerzetes, gimnáziumi tanár
 Kovács József Attila (1944) kutató biológus
 Kovács József Hontalan (1950–2017) költő
 Kovács József Attila (1964) úszó, edző
 Kovács József László irodalomtörténész, helytörténész (1932-2018) 
 Kovács József László zenész, a 100 Folk Celsius egykori tagja
 Kovács József Dezső országgyűlési képviselő (Békés megyei 3. sz. országgyűlési egyéni választókerület)
 Kovács P. József (1941) tévébemondó
 Kovács S. József (1994) színész
 Ö. Kovács József (1960) történész, levéltáros, egyetemi tanár
 Száva-Kováts József (1898–1980) meteorológus
 Vasvári Kovács József (1832–1894) színész

Jegyzetek